Detering ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Detering (1909–1943), deutscher  NS-Studentenschaftsfunktionär
 Anette Detering (* 1966), deutsche Politikerin (Bündnis 90, Bündnis 90/Die Grünen)
 Heinrich Detering (* 1959), deutscher Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Lyriker
 Hermann Detering (1953–2018), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Werner Detering (1808–1876), deutscher Jurist und Politiker
 Nicolas Detering (* 1985), deutscher Literaturwissenschaftler
 Oskar Detering (1872–1943), deutscher Maler und Grafiker der Düsseldorfer Schule
 Rudolf Detering (1892–1977), deutscher lutherischer Theologe und Landessuperintendent des Sprengels Hildesheim der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
 Walter Detering (* 1907; † nach 1945), deutscher Parteifunktionär (NSDAP)
 Wilfried Detering (1939–2017), deutscher Rassegeflügelzüchter